Гимарайнс ():

Носители фамилии
 Гимарайнс, Алешандре — коста-риканский футболист, тренер.
 Гимарайнс, Альфонс де (1870—1921) — бразильский поэт. 
 Гимарайнс, Артур Виктор (род. 1998) — бразильский футболист.
 Гимарайнс, Бруно (род. 1997) — бразильский футболист.
 Гимарайнс, Жозе Роберто (род. 1954) — бразильский волейболист, тренер.
 Мендес Гимарайнс, Эдилсон — (род. 1986). бразильский футболист.

Топонимы
 Гимарайнс — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мараньян.

См. также